Napo bezeichnet:

 Río Napo, Fluss in Ecuador und Peru
 Provinz Napo, eine Provinz von Ecuador
 Distrikt Napo, einen Distrikt der peruanischen Region Loreto
 Napo (Bose), einen Kreis im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi
 Napo (Tianyang), eine Großgemeinde im Kreis Tiangyang im chinesischen Autonomen Gebiet Guangxi